Румму () — топоним в Эстонии:
 Румму — посёлок в волости Ляэне-Харью уезда Харьюмаа, Эстония.
 Румму — деревня в волости Куусалу уезда Харьюмаа, Эстония.
 Румму — бывшая деревня в волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония. В 1977 году поделена между деревнями Принги и Пюйнси.
 Румму — деревня в волости Ридала уезда Ляэнемаа, Эстония.